Випперфюрт () — город в Федеративной Республике Германия, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Входит в район Обербергиш административного округа Кёльн и является старейшим городом Бергишес-Ланд.

География 
Випперфюрт расположен примерно в 40 км к северо-востоку от Кёльна на реке Вуппер, называемой здесь Виппер. Випперфюрт граничит с коммунами и городами Линдлар, Кюртен, Вермельскирхен, Хюккесваген, Радеформвальд, Хальвер, Кирспе и Мариенхайде.

Кроме собственно городской территории в состав городской территории входят семь районов: Агатаберг, Эген, Хеммерн, Кройцберг, Оль, Тир и Випперфельд. На их территории располагается 226 населённых пунктов сельского типа.Общая площадь территории составляет 118 км².

История

1131 год — XIV век 

Самое старое письменное упоминание о населённом пункте датируется 1131 годом. В Зигбургской книге чудес это место упоминается как оппид (= «город»). Орфография первого упоминания: Веперфорте (Weperevorthe). Между 1217 и 1222 годами Випперфюрт получил привилегии (освобождение от налогов) от архиепископа Кёльна Энгельберта I, а после 1225 года права города от Генриха фон Лимбурга, графа фон Берга. Это делает Випперфюрт старейшим городом Бергишес-Ланд. На городском гербе 1267 года изображена церковь в зубчатой ​​стене. Он основан на большой городской печати, впервые появившейся в документе 1267 года, где есть надпись: «Печать: БУРГЕНСИУМ: ГОРОД: В: ВИППЕРВУРДЕ» (S(igillum):BURGENSIUM: OPIDI:IN:WIPPERVURDE). Управление городом было отрегулировано в 1283 году графом Адольфом V. В Випперфюрте был свой городской суд, консультации проходили в городском суде Зигбурга. Согласно административному разделу в графстве Берг, Випперфюрт-Ланд находился в ведении администрации Штайнбаха, который также был резиденцией суда для приходов за пределами города. Город Випперфюрт платил налоги через контору Штайнбаха до 1770 года.

Ещё в 1275 году король Германии Рудольф Габсбургский разрешил графу перенести свой монетный двор из Вильдберга в Випперфюрт. С тех пор здесь чеканили пфенниги по образцу Кёльна. С привилегией императора Людвига Баварского первая чеканка грошей в Германии началась в Випперфюрте в 1328 году.

Самыми старыми постройками города являются трёхнефная романская приходская  (ок. 1140 г.) и рыночный фонтан 1331 г., получивший свой нынешний вид в эпоху Возрождения.

Членство в Ганзейском союзе 
С XIV века город был членом Ганзейского союза. Местные купцы зарегистрированы в Стокгольме, Дерпте, Мальмё, Новгороде, Ревеле и Любеке. 

В 1404 году Випперфюрт был осажден и занят жителями Кёльна, а дома города были подожжены со стороны бывшего замка Кракенбург. Городская стена (нынешний Клостерберг) также начиналась в Кракенбурге, проходила  мимо Шютценграбена до Кёльнер-Тор, продолжалась до Мальтор, отсюда в восточном направлении между Оберграбеном и приходской церковью, затем снова в южном направлении до Аттендорнер Тор. Оттуда обратно к монастырской стене. Остатки этой городской стены сохранились на Клостерберге и на стыке Унтере-штрассе и Хохштрассе (угол Эллера).

Развитию города мешали многочисленные городские пожары: 1333, 1352, 1368, 1383, 1404, 1412, 1465 гг. (в Агатаберге в 1511, 1585, 1795 гг.).

1806–1918 
В 1806 году герцогство Берг было уступлено Наполеону баварским королем Максимилианом I. Во время правления его зятя Иоахима Мюрата возникло Великое герцогство Берг, а в 1808 году Випперфюрт стал столицей кантона в  .

В 1815 году Венский конгресс принял решение о присоединении Рейнской области к Пруссии. Никаких изменений в отношении муниципальных и городских границ не произошло. С тех пор Випперфюрт, как  , принадлежал административному округу Кельн, а с 1822 года - Рейнской провинции. Районными администраторами нового района были Фридрих Вильгельм Шумахер (1816–1845), Юлиус Витхаус (1845–1852) и Клеменс Мерсманн (1852–1855). Между муниципалитетом Линдлар и городом Випперфюрт возник спор о том, где должна располагаться резиденция нового района. Только в 1896 году этот спор был окончательно урегулирован министром.

22 ноября 1876 года в Випперфюрте появилось первое железнодорожное сообщение:  проходил от Леннепа через Хюккесваген до Випперфюрта. В 1902 году эта линия была продолжена до Мариенхайде. Первое почтовое сообщение в Випперфюрте было установлено в 1899 году до Линдлара.
 
В 1908 году снова возникли разногласия с муниципалитетом Линдлара по поводу создания . Муниципальный совет Линдлара придерживался мнения, что о Випперфюрте как о месте не может быть и речи, потому что «Випперфюрт находится на окраине района». В 1909 году районный администратор Випперфюрта попытался построить зимнюю школу в Випперфюрте, но все муниципальные советы Линдлара в знак протеста подали в отставку. В конце концов школа была построена в Линдларе.

30 июня 1910 года было открыто железнодорожное сообщение с . Это было соединение региона Марк с Фольметалбаном (Volmetalbahn). Первоначально эта линия должна была быть продолжена в сторону Рейна до Бергиш-Гладбаха, но план так и не был реализован. Перед Первой мировой войной в качестве альтернативы планировалось продолжение железной дороги Кёльн-Мюльхайм-Линдлар до Випперфюрта. Из-за войны и эта железная дорога не была построена.

1919—1945 
5 марта 1923 года Випперфюрт был занят французскими драгунами. Районными администраторами в районе Випперфюрт тогда были Эдуард Вессель (1919–1924) и Лео Хуттроп (1924–1932). 1 октября 1932 года районы Випперфюрт и Мюльхайм-на-Рейне были объединены в «Бергишер» и, наконец, в район Рейниш-Бергиш со штаб-квартирой в Мюльхайме. Первым районным администратором (1932-1933) стал .

В 1927 году от планов строительства железнодорожной линии Випперфюрт-Линдлар отказались в пользу линии Випперфюрт-Бергиш-Гладбах.

Конец Второй Мировой войны 
С октября 1944 г. в связи с приближением союзных войск были созданы так называемые «фольксштурмкомпании». С 16 февраля 1945 г. по 26 марта 1945 г. Випперфюрт также подвергался авианалётам, один из которых был особенно разрушительным: 22 марта 1945 г. авиабомба уничтожила ратушу на рыночной площади и соседний отель.

В апреле 1945 года немецкие войска разрушили мост Олер, чтобы остановить наступление союзников. Районный лидер НСДАП Альдинген из Бергиш-Гладбаха приказал мэру Випперфюрта и лидеру местной группы НСДАП Ханкоу взорвать все плотины вокруг Випперфюрта. Но команда не была выполнена.

13 апреля 1945 года американцы из Эгерполя и Доргауля двинулись на Випперфюрт. 7 мая 1945 года мэр Карл Граф, отстранённый от должности национал-социалистами в 1933 году, был восстановлен в должности.

После 1945 года 
Со строительством пяти деревянных бараков на сортировочной станции Випперфюрт после Второй мировой войны был создан транзитный лагерь для беженцев из бывших восточногерманских территорий (Восточной Пруссии и территорий, отошедших к Польше и Литве). В 1946 году ежедневно прибывало от 1000 до 1800 беженцев. План властей предусматривал пребывание не более 24 часов на человека, и поэтому было обеспечено только простое оборудование с точки зрения отопления, санитарных помещений и освещения. Однако из-за огромного наплыва беженцев проходили месяцы проживания. В 1951 и 1952 годах лагерь был отремонтирован, заменены соломенные кровати и построены соответствующие санитарно-бытовые помещения. Только в 1960 году использование бараков в качестве пересыльного лагеря прекратилось.

В 1955 году снова планировалось перенести сельскохозяйственную школу, основанную в Линдларе в 1910 году, в Випперфюрт. Но и это поначалу не удалось; только в 1971 году школа переехала в Випперфюрт. В 1962 году в Випперфюрте была открыта коммерческая школа. Ассоциация профессионально-технических училищ с городом Випперфюрт, отделениями в Энгельскирхене и Кюртене и общинами Линдлар и Клюппельберг была распущена в 1975 году. Профессиональное училище было передано району Обербергиш, который незадолго до этого был образован в рамках региональной реформы.

В ходе муниципальной реорганизации, вступившей в силу 1 января 1975 г., бывший город Випперфюрт был объединен со значительными частями общин Клюппельберг и Випперфельд, чтобы образовать новый город Випперфюрт (§ 12, абз. 1 ) и недавно утверждённый район Обербергиш (§ 25 Abs. 1 и 2 Кёльнского закона).

С 19 марта 2012 г. Випперфюрту разрешено использовать официальную приставку «Ганзейский город».

Население 

Население Випперфюрта по данным на 31 марта 2022 года насчитывало 21 016 человек. По статистическим данным 2006 года около 1800 человек были иностранцами (около 7,6%). Самые большие группы составляли турецкие (около 600) и итальянские граждане (около 400). Из примерно 7000 работников, подлежащих обязательному страхованию, 45,7% были заняты в сфере услуг, 53,6% в обрабатывающей промышленности и 0,7% в сельском хозяйстве. Уровень безработицы по данным агентства по трудоустройству Випперфюрта (Випперфюрт, Хюккесваген и Радеформвальд) в марте 2006 года составлял 10,5%.

Экономика 
Сталелитейная и текстильная промышленность, производство пластмасс.

Примечания

Литература

На немецком 
 Joseph John, Geschichte der Stadt Wipperfürth, Gummersbach 1842;
 Conrad Schmitz, Geschichte der Stadt Wipperfürth, Wipperfürth 1910;
 Paul Engel, Wipperfürth im Wandel der Zeiten, Wipperfürth 1949;
 Peter Opladen, Das Dekanat Wipperfürth, Siegburg 1955;
 Anneliese Triller/Jörg Füchtner, Das Abschriftenbuch der Stadt Wipperfürth, Essen 1969;
 Frank Berger/Fred Antweiler, Wipperfürth gestern und heute, Remscheid 1984
 Fred Antweiler/Frank Berger, Wipperfürth und seine Kirchdörfer, Bergisch Gladbach 1986.

Ссылки 
 город Випперфюрт (нем.)
 Випперфюрт. Комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию (Псков)

Випперфюрт
Ганза